Alberto Zumarán ist der Name folgender Personen:

* Alberto Zumarán (Fußballspieler), uruguayischer Fußballspieler 
 Alberto Zumarán (Politiker) (* 1940), uruguayischer Politiker